Символ Шлефлі
 Людвіг Шлефлі